Бургеньо () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Бургеньо, Хуан (1923—1997) — уругвайский футболист, нападающий. Чемпион мира 1950.
 «Доминго Бургеньо» — футбольный стадион в уругвайском городе Мальдонадо.